Miejscowości w Polsce: 
 Olędy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Mordy 
 Olędy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Olędy – dawna nazwa wsi Olendy w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Rudka